Reepen ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo von Buttel-Reepen (1860–1933), deutscher Zoologe, Bienenforscher und Museumsdirektor
 Michael Reepen (* 1959), deutscher Benediktinermönch und Abt der Abtei Münsterschwarzach am Main 
Weiteres
 Konsul Reepen, Schiff